

Presentación previa 
Es la primera edición desde el 2009.

Eduardo Struvay derrotó en la final a Peđa Krstin.

Cabezas de serie 

  Benjamin Becker (Semifinales)
  Malek Jaziri (Primera ronda)
  Horacio Zeballos (Segunda ronda)
  Alejandro Falla (Primera ronda)

<ol start=5>
  André Ghem ''(Segunda ronda)
  Adrián Menéndez-Maceiras ''(Primera ronda)
  James Ward ''(Segunda ronda)
  Guido Andreozzi ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Puebla 2016